Les Ordres, décorations et médailles d'Estonie, leurs classes et descriptions, sont définis par l'acte des décorations nationales voté par le Riigikogu, le parlement estonien, le .

Liens externes 
Décorations nationales d'Estonie

Ordre honorifique d'Estonie
Prix